Couper se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Patrick J. Couper
 Robert A. Couper